La Beta Ethniki 1971-1972 è stata la 13ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1972-1973
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1972-1973

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1972-1973
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1972-1973

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1972-1973
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1972-1973

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1971
Calcio nel 1972